Палтиель (Палтиэль; Палтиел; Фалтий; Фалтиил; ) — имя еврейского происхождения.

Имя 
 Библейские персонажи
 Палтиель — персонаж Книг Царств, второй муж Мелхолы.
 Палтиель (сын Аззана) — вождь колена Иссахарова во времена Моисея ()

 Исторические персоналии
 Палтиель (2-я пол. X века) — визирь-еврей, отец хрониста Ахимааца (1017—1060).

 Современные варианты имени, например:
 Замощин, Палтиел Мунишевич (1851—1909)
 Дайкан, Палтиэль (1885—1969)
 Каценельсон, Палтиель (1898 —?)

Фамилия 
  (1924—2008) — один из 26 норвежских евреев, вернувшихся из Освенцима.

Примечания